Pozo kan syfta på följande platser:

Angola 

 Mepozo (vattendrag, lat -5,81, long 13,48),

Costa Rica 

 Ciudad Cortés, ort, Puntarenas, 

Robotskapade Angolaförgreningar
Robotskapade Costa Ricaförgreningar